Ву́лиця Миха́йла Верби́цького (також Ву́лиця Верби́цького) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Михайла Вербицького 
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Біла Церква.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Жмеринка.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Звягель.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Коростишів.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в смт Котельва.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Любомль.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Люботин.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Хмільник.
 Вулиця Михайла Вербицького — вулиця в місті Чернівці.

Вулиця Вербицького 
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Буча.
 Вулиця Вербицького — вулиця в смт Гостомель.
 Вулиця Вербицького — вулиця в смт Демидівка.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Вербицького — вулиця в смт Козова.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Вербицького — вулиця в смт Краковець.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Куп'янськ.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Мостиська.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Новояворівськ.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Покровськ.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Полонне.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Самбір.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Ходорів.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Хуст.
 Вулиця Вербицького — вулиця в місті Яворів.

Провулок Михайла Вербицького 
 Провулок Михайла Вербицького — провулок в місті Житомир.
 Провулок Михайла Вербицького — провулок в місті Звягель.
 Провулок Михайла Вербицького — провулок в місті Люботин.
 Провулок Михайла Вербицького — провулок в місті Старокостянтинів.

Провулок Вербицького 
 Провулок Вербицького — провулок в місті Дніпро.

Див. також 

Вулиці, названі на честь людей